Helmig ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Helmig (* 1975), deutsche Schauspielerin, Autorin, Sprecherin und Sängerin
 Bernd Helmig (* 1965), deutscher Hochschullehrer für Betriebswirtschaftslehre
 Bianca Helmig (* 2002), deutsche Basketballspielerin
 Christoph Helmig (* 1973), deutscher Klassischer Philologe und Philosophiehistoriker
 Claus T. Helmig (1936–2016), deutscher Baseballspieler
 Dirk Helmig (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Gerhard Helmig (* 1922), deutscher Fußballspieler
 Hugo Helmig (1998–2022), dänischer Musiker
 Ilka Helmig (* 1971), deutsche Künstlerin und Hochschullehrerin
 Josef Helmig (1923–2008), deutscher Kommunalpolitiker (CDU) und Bürgermeister der Stadt Greven
 Jürgen C. Helmig  (1938), deutscher Baseballspieler
 Lou Helmig (* 2003), deutscher Baseballspieler
 Lutz Helmig (* 1946), deutscher Unternehmer und Arzt
 Magdalena Helmig (* 1982), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Martin Helmig (* 1961), deutscher Eishockey- und Baseballspieler und -trainer
 Rainer Helmig (* 1957), deutscher Hochschullehrer an der Universität Stuttgart